Luque - település Argentínában
Luque - település Paraguayban
Luque - település Spanyolországban